Евробот () — международные молодёжные соревнования роботов, проводящиеся ежегодно с 1998 года. В 2008 году в соревнованиях приняли участие более 400 команд из 27 стран. Эти соревнования делятся на «Евробот Джуниор» (для детей до 18 лет с более легкими заданиями) и «Евробот» (для молодёжи от 18 и старше лет с более трудными заданиями).

Соревнования организованы для развитии у детей первоначальных навыков механики, решения задач оригинальными методами и получения опыта создания роботов. Молодёжь, интересующаяся роботами, уже в школьном возрасте начинает изучать материал высших учебных заведений, обменивается опытом, приобретает иностранных друзей.

Регламент «Евробот-2008» 
Правила Евробота меняются каждый год. В 2008 году роботы должны были «отправиться» на Марс, где должны собрать породы и минералы, потенциально содержащие живые организмы. Для их сохранности минералы необходимо держать в той же температуре, в какой они были собраны на поверхности планеты. Время выполнения — 90 секунд.

Регламент «Евробот Джуниор-2008» 
Правила «Джуниора» также меняются каждый год. В 2008 году роботы должны будут выпустить воду из озёр и отправить её в реку, поднять солнечные панели для начала вырабатывания энергии, а также запустить ветряные мельницы путём сталкивания шайб с территории поля. В виде дополнительного задания команды могли доставить воду из центрального озера в реку. Время выполнения — 90 секунд. Команды должны были сделать управляемого робота, который мог бы выполнять все основные задания.

См. также 
 FIRST Robotics Competition
 DARPA Grand Challenge
 Международный конкурс летающих роботов
 ABU Robocon
 RoboCup
 Robogames

Ссылки 
 Русское представительство «Евробота»

Робототехнические конкурсы